L'azienda aeronautica francese Dassault Aviation ha utilizzato il nome Étendard (dal francese: stendardo) per una famiglia di velivoli realizzati (188 inclusi i prototipi) a partire dagli anni cinquanta. I progetti che raggiunsero almeno lo stadio di prototipo:

Dassault Étendard II: 1956 – 1 prototipo realizzato per Armée de l'Air
Dassault Étendard VI: 1957 – 2 prototipi per un concorso per un caccia NATO
Dassault Étendard IV: 1958 – caccia imbarcato per l'Aéronautique navale, prodotto in 90 esemplari (+ 9 prototipi/pre-produzione).
Dassault Super Étendard: 1974 – caccia imbarcato derivato dellÉtendard IV impiegato dalle aviazioni di marina francese e argentina, prodotto in 85 esemplari (+ 1 prototipo).